Openbaar vervoer in New York (stad)
 Openbaar vervoer in New York (staat)